Johann Thulesius ist der Name folgender Personen:

* Johann Daniel Thulesius (1800–1850), deutscher Jurist und Beamter
 Johann Daniel Thulesius (1889–1967), deutscher Architekt, siehe Daniel Thulesius
 Johann Eberhard Thulesius (1802–1854), deutscher Arzt